

Geografia

Italia 
 Cona – comune della provincia di Venezia
 Cona – quartiere di Teramo
 Cona – frazione di Ferrara
 Cona – località (non frazione) di Sant'Anna d'Alfaedo in provincia di Verona
 Isola della Cona – frazione di Staranzano in provincia di Gorizia

Russia 
 Čona – fiume della Siberia.

Altro 
 Cona – edicola religiosa

Altri progetti